Molekulska formula -{C19H23ClN2}- se može odnositi na:

 Klomipramin
 Homohlorciklizin